Zael kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zael (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Zael (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar